Владимир Иванович Ерофеев:
* Ерофеев, Владимир Иванович (1920—2011) — советский дипломат, личный переводчик И. В. Сталина.
 Ерофеев, Владимир Иванович (род. 1946) — советский и российский учёный в области нефтехимии.
 Ерофеев, Владимир Иванович (род. 1959) — советский и российский учёный в области механики, машиностроения и прикладной физики.